Suburra – quartiere dell'antica Roma
Suburra – romanzo di Carlo Bonini e Giancarlo De Cataldo
Suburra – film del 2015 diretto da Stefano Sollima
Suburra - La serie – serie televisiva italiana del 2017